МЛБ в сезоне 1988 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Лос-Анджелес Доджерс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Лос-Анджелес Доджерс — Нью-Йорк Метс 4-3

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Окленд Атлетикс — Бостон Ред Сокс 4-0

Мировая серия 
 Мировая серия 1988: Лос-Анджелес Доджерс — Окленд Атлетикс 4-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1988 год в бейсболе